Графланд () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Графланд, Роналд (род. 1979) — нидерландский футбольный вратарь, завершивший игровую карьеру.
 Питерс Графланд, Эдди (1934—2020) — нидерландский футбольный вратарь.